

Ситниковське сільське поселення — сільське поселення, Нижньоомський район, Омська область
 Ситниковське сільське поселення — сільське поселення, Омутинський район, Тюменська область